Пе́хова — русская фамилия.

Известные носители:
 Пехова, Екатерина Константиновна (1928—2003) — российская художница, народный художник Республики Карелия (1992).
 Пехова, Полина Сергеевна (род. 1992) — белорусская теннисистка.